Het ATP-toernooi van Gstaad 2009 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad 2009) werd gespeeld van 27 juli tot en met 2 augustus 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

De titelverdediger Victor Hănescu, die vorig jaar de finale van Igor Andrejev won, was aanwezig om zijn titel te verdedigen. Hij verloor echter in de tweede ronde doordat hij zich moest opgeven.

In de finale won de Braziliaanse qualifier Thomaz Bellucci zijn eerste ATP-titel door de Duitser Andreas Beck met 6-4, 7-6 te verslaan. Bellucci won in dit toernooi achtereenvolgens van Michael Lammer, Stanislas Wawrinka, Nicolas Kiefer, Igor Andrejev en Andreas Beck. In het dubbelspel wonnen de Zwitsers Marco Chiudinelli en Michael Lammer het toernooi.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad